Janusia kan syfta på:

 Janusia (djur) – ett släkte spindlar
 Janusia (växter) – ett släkte av växter